Tethlimmena är ett släkte av skalbaggar. Tethlimmena ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tethlimmena